Buschhoven steht für:

 Buschhoven (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buschhoven (Swisttal), Ortsteil der Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen